

Geografski pojam

Istočni Midlands - jedna od devet regija koja je smještena u središnjoj Engleskoj

Prijevoz

 Zračna luka Istočni Midlands - međunarodna zračna luka u Istočnom Midlandsu, Sjeverozapadni Leicestershire,
 Istočni Midlands Railway - tvrtka za željeznički promet vlakova
 Željeznička stanica Istočni Midlands Parkway - željeznički kolodvor tipa "parkiraj i vozi" smještena sjeverno od grada Ratcliffe-on-Soar na glavnoj liniji Midlandsa,
 Željeznička stanica Istočni Midlands Hub - planirani novi željeznički kolodvor na Leedsovom ogranku brze željeznice između Nottinghama i Derbyja na liniji HS2 (High Speed 2).

Ostalo 

 Istočni Midlands (izborna jedinica Europskog parlamenta) - od osnutka 1999. do povlačenja Ujedinjenog Kraljevstva iz EU 31. siječnja 2020. godine,
 Istočno Midlandski engleski - dijalekt, uključujući lokalne i socijalne varijacije, koje se govore u većini dijelova Istočnog Midlandsa,
 Istočni Midlands Oil Province - poznata i kao naftna pokrajina Istočnog Midlandsa, pokriva naftno geološko područje na sjeveroistočnom dijelu Istočnog Midlandsa,
 Nogometna liga grofovija Istočnog Midlandsa - manja nogometna liga osnovana 2008. godine
 BBC Istočni Midlands - regionalna televizija